Sant'Apollinare ima više značenja:
 Sant'Apollinare, Arezzo
 Sant'Apollinare, Bologna
 Sant'Apollinare, Chieti
 Sant'Apollinare, Ferrara
 Sant'Apollinare, Frosinone
 Sant'Apollinare, Perugia
 Sant'Apollinare, Rovigo